

Sigle 
 Saber Marionette J  – serie d'animazione giapponese

Codici 
 SMJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sim (Papua Nuova Guinea)
 smj – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sami di Lule